Pink Season — дебютный студийный альбом блогера и музыканта Джорджа Миллера под псевдонимом «Pink Guy». Был выпущен 4 января 2017 на Pink Records. Включает в себя 35 песен и в основном созданы самим Миллером. Альбом достиг 70 строчки в хит-параде Billboard 200. Позже был выпущен Pink Season: The Prophecy вышедший под лейблом 88rising. Он содержавшит в себе ремиксы песен из Pink Season. На обложке альбома, изображен редчайший спортивный автомобиль класса Гран-Туризмо Dodge Stealth R/T Twin Turbo.

Предпосылки и релиз 
Джордж «Joji» Миллер всегда любил создавать музыку, как он рассказывал в интервью для Pigeons and Planes. В 2011 году Миллер создал ютуб-канал, ориентированный вокруг персонажа «Filthy Frank», для продвижения свою музыку. По мере того как его канал рос, он создавал все более причудливых персонажей, самым заметным из которых был Pink Guy. Периодически Миллер загружал музыкальные видео в разнообразных жанрах и стилях на свой канал.

В 2014 году он выпустил коллекцию избранных песен под названием Pink Guy (стилизованный как PINK GUY). Миллер выпустил его под псевдонимом, который больше всего подходит к тону музыки.

В середины 2016 года, он намекнул на выпуск Pink Season в нескольких своих видео. Так же он продолжал рекламировать свой альбом, продвигая его в Twitter до выпуска.

После выхода альбома в 13 марта 2017 году было выпущено музыкальное видео для песни «Nickelodeon Girls».

После выхода альбома, 24 мая 2017 вышел ремиксовый мини-альбом под названием Pink Season: The Prophecy, с ремиксами от Borgore, Getter, Tasty Treat и Axel Boy.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Дебютные альбомы 2017 года
Альбомы Joji